Kelsey Wilson (né le  à Sault Ste. Marie, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
En 2003, il commence sa carrière avec les Sting de Sarnia dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004|| Sting de Sarnia || LHO ||62 ||5 ||11 ||16 ||106 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2004-2005|| Stars de l'Iowa || LHO ||37 ||0 ||3 ||3 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Storm de Guelph || LHO ||23 ||7 ||4 ||11 ||78 ||4 ||0 ||0 ||0 ||9 
|-
|2005-2006|| Storm de Guelph || LHO ||67 ||38 ||31 ||69 ||196 ||15 ||12 ||6 ||18 ||33
|-
|2006-2007|| Admirals de Milwaukee || LAH ||74 ||9 ||10 ||19 ||215 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008|| Admirals de Milwaukee || LAH ||66 ||8 ||11 ||19 ||179 ||6 ||1 ||0 ||1 ||22
|-
|2008-2009|| Admirals de Milwaukee || LAH ||80 ||15 ||17 ||32 ||160 ||10 ||1 ||2 ||3 ||20
|-
|2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||52 ||18 ||22 ||40 ||231 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Admirals de Milwaukee || LAH ||74 ||10 ||12 ||22 ||145 ||9 ||1 ||7 ||8 ||11
|-
|2011-2012|| Marlies de Toronto || LAH ||71 ||5 ||9 ||14 ||96 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|rowspan="2"|2012-2013|| Bulls de San Francisco || ECHL || 8|| 0|| 2|| 2|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Titans de Trenton||ECHL||5||0||0||0||38||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Nottingham Panthers||EIHL||26||9||9||18||98||3||0||0||0||4
|-
|2013-2014 ||Comets d'Utica ||LAH || 9|| 0|| 0|| 0|| 9||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014|| HC Banská Bystrica ||Extraliga || 7|| 0|| 0|| 0|| 51||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 || Coventry Blaze|| EIHL || 21 || 7 || 6 || 13 || 39 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica